А́рлингтон Рэнд Брукс-младший (; 21 сентября 1918, Сент-Луис, Миссури, США — 1 сентября 2003, , Калифорния, США) — американский , , , ,  и фермер.

Биография и карьера 
Арлингтон Рэнд Брукс-младший родился 21 сентября 1918 года в Сент-Луисе (штат Миссури, США).

После окончания школы, он прошёл пробы в MGM и получил небольшую роль в фильме «» (1938).

Большая известность пришла к нему с ролью Чарльза Гамильтона в «Унесённых ветром» (1939). После «Унесённых ветром» у него были относительно небольшие роли в других фильмах, всего сыграл более чем в 140 фильмах и телесериалах.

После того, как он покинул шоу-бизнес, Брукс управлял частной компанией скорой помощи в Глендейле, штат Калифорния. Он продал компанию в 1994 году и переехал на своё ранчо в долине , где разводил андалузских лошадей-чемпионов.

Личная жизнь и смерть 
В 1948—1978 годы Брукс был женат на актрисе Лоис Лорел (1927—2017), дочери актёра Стэна Лорела, от которой у него было двое детей — сын Рэнди и дочь Лорел. С 31 января 1981 года и до своей смерти он был женат во второй раз на Герминии Ходжес.

Брукс умер 1 сентября 2003 года от рака в , Калифорния, за 20 дней до своего 85-летия.

Примечания

Ссылки 

Умершие от рака
Похороненные на кладбище Форест-Лаун
Киноактёры США